Titlul Alegeri prezidențiale în România se poate referi la:

Alegeri prezidențiale în România, 1990
Alegeri prezidențiale în România, 1992
Alegeri prezidențiale în România, 1996
Alegeri prezidențiale în România, 2000
Alegeri prezidențiale în România, 2004
Alegeri prezidențiale în România, 2009
Alegeri prezidențiale în România, 2014
Alegeri prezidențiale în România, 2019

 
Dezambiguizare